Jägerschmidt oder Jägerschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Jägerschmidt (1814–1889), deutscher Jurist und Amtsrichter
 Gustav Friedrich Jägerschmid († 1775), deutscher Mediziner
 Karl Friedrich Viktor Jägerschmid (1774–1863), deutscher Oberforstrat und Autor